Waikanae bezeichnet in Neuseeland:

 einen Ort nahe Wellington, siehe Waikanae (Kapiti Coast) und die zugehörige Küstensiedlung Waikanae Beach
 einen hier mündenden Fluss, siehe Waikanae River
 einen Ort in der Region Gisborne, siehe Waikanae Beach (Gisborne)